Umberto Colombo – atleta italiano
 Umberto Colombo – calciatore italiano
 Umberto Colombo – scienziato italiano
 Umberto Colombo – presbitero, studioso accademico di Alessandro Manzoni e conservatore del Centro nazionale di studi manzoniani "Casa Manzoni" dal 1983 al 1995.

Note